Вила (самовила, самодива; ; ; ; ; ; ) — в верованиях и фольклоре южных славян и отчасти словаков женское мифологическое существо, наделяемое преимущественно положительными свойствами. Может, однако, мстить человеку за причинённое ей зло, что сближает её с богинкой, отчасти с русалкой.

Выглядят как стройные очаровательные (редко — безобразные) девушки с длинными (иногда до земли) распущенными волосами и крыльями. Одеты в длинные волшебные платья или покрывала, под которыми они скрывают ноги с копытами.

Описание

У южных славян 
Ноги у них козьи, лошадиные или ослиные. Вилы закрывают их длинной белой одеждой. К людям, особенно к мужчинам, они относятся дружелюбно, помогают обиженным и сиротам. Если разгневать вил, они могут жестоко наказать, даже убить одним взглядом. Они могут лечить, предсказывать смерть, но и сами они не бессмертны.

Вилы могли летать, как птицы, обитали в горах. Они владели колодцами и озёрами, обладали способностями «запирать» воды. Если отнять у них крылья, они теряют способность летать и становятся простыми женщинами. Этим нередко пользовались молодые мужчины. Они отбирали у вилы крылья, а затем брали в жёны. Но такой брак никогда не заканчивался удачно. Рано или поздно вила обманом и хитростью выманивала свои крылья обратно и улетала. Дети, рождённые в таком браке, часто оставались брошенными на отца. Но иногда вила-мать могла забрать ребёнка с собой.

По болгарским поверьям, вилы появляются преимущественно весной и летом, иногда — от Благовещения до Воздвижения, любят большие праздники, особенно Пасху.

Культ вил и их связь с колодцами известны по болгарским источникам с XIII века, где их называют «самовилы» и считают девушками, умершими без крещения.

В болгарской народной поэзии встречается упоминание о юдах — вилах, отличающихся враждебным отношением к людям. Первоначально слово «юда» имело различные значения: могучая, коварная, вертлявая, сварливая, злобная по отношению к виле. В дальнейшем юда стала синонимом слов вила, самодива, самовила. У болгар из-за созвучия происходило смешение юды с Иудой, что послужило поводом для выделения её в самостоятельную фигуру фольклора.

У западных славян 
На западнославянских территориях вилы описываются как умершие девушки, которые не могут упокоиться и способны причинить зло тем, кто их обидел при жизни (ср. с русскими русалками-утопленницами и украинскими мавками).

У немецкого поэта XIX века Генриха Гейне вилии описаны как призраки-танцовщицы девушек умерших до свадьбы. Они могут встретиться ночью и исчезают на рассвете. Одеты в подвенечное платье, с венками и кольцами. Если встретят на большой дороге ночью молодого человека — вовлекают со смехом и обаянием в танец, и танцующий умирает. Генрих Гейне писал, что эта легенда славянского происхождения. Он уподобляет их эльфам (феям) и вакханкам.

Славянских вил, русалок, полудниц и т. д. Буслаев и Афанасьев сопоставляли с немецкими эльфами и валькириями.

У восточных славян

Вилы в искусстве 

 У Аполлона Майкова есть стихотворение «Утро. Предание о виллисах», в котором он описывает их так:

 Балет «Жизель», либретто Теофиля Готье, музыка Адольфа Адана. Принц переодевается крестьянином и влюбляется в крестьянку Жизель. Узнав правду, она сходит с ума и умирает. Повелительница вил (в либретто используется немецкий вариант написания wilis «виллиса») по имени Мирта забирает Жизель к себе и делает вилой. Они чуть было не губят принца, но его спасает колокольный звон. Готье при поиске сюжета «Жизели» вдохновился фрагментом из «Зимней сказки» Генриха Гейне, в которой поэт рассказывал эту то ли немецкую, то ли славянскую легенду о девушках, которые не могут успокоиться в своих могилах, потому что умерли накануне своей свадьбы.
 Опера Пуччини «Вилли» (иначе «Виллы», «Феи») рассказывает о девушке, умершей накануне свадьбы, и о том, как она стала вилой. В опере вилы способны вызывать шторм и влиять на погоду. Либретто оперы основано на одноименном рассказе Альфонса Карра.

См. также 

 Мавка
 Русалка
 Юда
 Стухач
 Нимфы
 Вейла (Гарри Поттер)

Примечания

Литература 
 
 
 Буслаев Ф. И. О сродстве славянских вил, русалок и полудниц с немецкими эльфами и валькирями // Исторические очерки… Т. 1.

Духи воды
Духи леса
Заложные покойники
Зелёные святки
Сербский фольклор
Фольклор Болгарии
Богини славян